Doppelstrich steht für

 Vertikaler Doppelstrich, Schriftzeichen
 Doppelstrich (Notenschrift), doppelter Taktstrich
 Buchstabe mit Doppelstrich